Дри́фтерный лов — способ рыболовства с помощью дрифтерных (плавных) сетей, свободно дрейфующих после их постановки. Рыболовное судно, предназначенное для дрифтерного лова, называют дрифтером.

Запрет дрифтерного лова 
С 1 января 2016 года в России в целях сохранения водных биологических ресурсов запрещен дрифтерный лов рыбы на морских миграционных путях к местам нереста проходных рыб.

См. также 
 Дрифтерная катастрофа

Ссылки 
 
 
 «Что такое дрифтерные сети, дрифтерный лов» — 
  запрет ООН на дрифтерный лов?
 79th plenary meeting. 20 December 1991
 Николай Фёдоров: после запрета дрифтерного лова экспортная стоимость рыбы выросла

Примечания 

Дрифтерный лов